Frasen Kirchhoffs love har flere betydninger eller specialiseringer:
Kirchhoffs love (elektriske kredsløb)
Kirchhoffs lov (termodynamik)